Kuczynski bzw. Kuczyński ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Kuczyński (* 1935), polnischer Historiker und Ethnologe
 Dennis Kuczynski (* 1986 oder 1987), deutscher American-Football-Spieler
 Eugen von Kuczyński (1852–1938), österreichisch-ungarischer Diplomat
 Janusz Kuczynski, polnischer Historiker und Künstler
 Julius Frank Kuczynski, eigentlicher Name von Pee Wee King (1914–2000), US-amerikanischer Country-Sänger 
 Jürgen Kuczynski (1904–1997), deutscher Historiker und Wirtschaftswissenschaftler
 Kamil Kuczyński (* 1985), polnischer Radsportler
 Marguerite Kuczynski (1904–1998), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Übersetzerin
 Max Kuczynski (1890–1967), deutsch-peruanischer Bakteriologe und Pathologe
 Pedro Pablo Kuczynski (* 1938), peruanischer Politiker und Ökonom
 Rita Kuczynski (* 1944), deutsche Autorin

 Thomas Kuczynski (* 1944), deutscher Statistiker und Ökonom
 Ursula Ruth Kuczynski, Geburtsname von Ruth Werner (1907–2000), deutsche Agentin und Schriftstellerin
 Wilhelm Kuczynski (1842–1918), deutscher Bankier und Unternehmer

Siehe auch:
 Günter Kuczinski (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Bálint Kuzsinszky (1864–1938), ungarischer Archäologe